Scheidenschwamm steht für:

 ein mechanisches Verhütungsmittel für die Frau, siehe Verhütungsschwamm
 als Trivialname (veraltet) für die Pilzspezies Amanita vaginata, siehe Grauer Scheidenstreifling